Конгруэнц-дзета-функция — прототип для построения важной L-функции Хассе-Вейля, ряд вида

 ,

построенный на последовательности числа точек  аффинного или проективного многообразия  в конечных полях.

Локальная дзета-функция . Для неё существует аналог гипотезы Римана.

Определение 
Пусть  — аффинное или проективное многообразие над конечным полем . Конгруэнц-дзета-функция многообразия  над  определяется как формальный степенной ряд

 ,

где , а  — число точек , лежащих в . Числа  конечны в силу конечности любого аффинного или проективного многообразия конечной размерности над конечным полем.

Локальной дзета-функцией называется функция , здесь  — характеристика поля ,  — комплексная переменная.

Примеры 
Возьмем уравнение , геометрически это означает, что  — это просто точка. В этом случае все . Тогда

 

Пусть  — проективная прямая  над . Если , то  имеет  точку: все точки поля и бесконечную точку. Следовательно

Свойства 
  представляется в виде бесконечного произведения

 

где  пробегает все замкнутые точки , а  — степень . В случае, если , которое обсуждалось выше, то замкнутые точки — это классы эквивалентности  точек , где две точки эквивалентны, если они сопряжены над полем . Степень  — это степень расширения поля , порождённого координатами . Тогда логарифмическая производная бесконечного произведения  будет равна производящей функции

 .

 Если  — эллиптическая кривая, то в этом случае дзета-функция равна

 

 Если , то  сходится в открытом круге радиуса .

 Если , причем  — соответствующие дзета-функции, то .

 Если , то .

Применение 
L-функция Хассе-Вейля определяется через конгруэнц-дзета-функцию следующим образом

Гипотеза Римана для кривых над конечными полями 
Если  — проективная неособая кривая над , то можно показать, что

 

где  — многочлен степени , где  — род кривой . Представим

 

тогда гипотеза Римана для кривых над конечными полями утверждает, что

 

Для локальной дзета-функции это утверждение равносильно тому, что вещественная часть корней  равна .

К примеру, для эллиптической кривой получаем случай, когда существуют ровно 2 корня, и тогда можно показать, что абсолютные значения корня равны . Этот случай эквивалентен теореме Хассе об оценке числа точек кривой в конечном поле.

Общие формулы для дзета-функции 
Из формулы следа Лефшеца для морфизма Фробениуса получается, что

 

Здесь  — отделимая схема конечного типа над конечным полем , and  — геометрическое действие Фробениуса на -адической этальной когомологии с компактным носителем . Это показывает, что данная дзета-функция является рациональной функцией .

Литература

См. также 
 Дзета-функции
 Гипотезы Вейля
 Эллиптическая кривая
 Этальные когомологии

Алгебраические многообразия
Дзета- и L-функции
Диофантова геометрия
Конечные поля
Эллиптические кривые